Престиж — авторитет, повага, довіра; визнання досягнень індивіда суспільством.

 Престиж (роман)
 Престиж (фільм)